«2 Years On» — восьмий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1970 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Atco Records
Листопад 1970